Vica, magyar női keresztnév, az Éva becézése
 Vica, 1985-ben Beledhez csatolt egykori község